

Chiny 

 Stadion Olimpijski w Shenyang
 Stadion Olimpijski Guangdong

Niemcy 

 Stadion Olimpijski w Berlinie
 Stadion Olimpijski w Monachium

Rosja 

 Stadion Olimpijski w Soczi
 Olimpijskij

Ukraina 

 Stadion Olimpijski w Doniecku
 Stadion Olimpijski w Kijowie

Włochy 

 Stadio Olimpico w Rzymie
 Stadio Olimpico w Turynie

Inne 

 Stadion Olimpijski w Amsterdamie (Holandia)
 Stadion Olimpijski w Antwerpii (Belgia)
 Stadion Olimpijski w Atenach (Grecja)
 Stadion Olimpijski w Barcelonie (Hiszpania)
 Stadion Olimpijski w Helsinkach (Finlandia)
 Stadion Olimpijski w Londynie (Wielka Brytania)
 Stadion Olimpijski w Montrealu (Kanada)
 Stadion Olimpijski w Sztokholmie (Szwecja)
 Stadion Olimpijski w Tokio (Japonia)
 Stadion Olimpijski we Wrocławiu (Polska)
 Stadion Olimpijski w Seulu (Korea Południowa)
 Stadion Olimpijski w Radisie (Tunezja)
 Stadion Olimpijski w Baku (Azerbejdżan)
 Stadion Olimpijski im. Atatürka (Turcja)
 Stadion Olimpijski w Windawie (Łotwa)
 Stadion Olimpijski w Aszchabadzie (Turkmenistan)
 Stadion Olimpijski im. Adema Jashariego (Kosowo)
 Międzynarodowy Stadion Olimpijski w Trypolisie (Liban)
 Stadion Olimpijski w San Marino (San Marino)
 Stadion Olimpijski w Kirkuku (Irak)
 Stadion Olimpijski w Phnom Penh (Kambodża)
 Stadion Olimpijski w Nawakszut (Mauretania)
 Stadion Olimpijski w Rio de Janeiro (Brazylia)